

Населені пункти та їхні частини
 Лончна — гміна в Скаржиському повіті Свентокшиського воєводства
 Лончна — село в гміні Мерошув Валбжиського повіту Нижньосілезького воєводства
 Лончна — село в гміні Клодзко Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Лончна — село в гміні Лончна Скаржиського повіту Свентокшиського воєводства
 Лончна — осада в гміні Пасленк Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки